Független Kisgazda-, Földműves- és Polgári Párt (1922–1926) – Rassay Károly első pártja
 Független Nemzeti Demokrata Párt, avagy Egyesült Balpárt (1926–1928) – Rassay második pártja
 Nemzeti Szabadelvű Párt (1935-től Polgári Szabadságpárt néven) (1928–1944) – Rassay harmadik pártja